Die Engie Open de Limoges 2016 waren ein Tennisturnier der Damen der WTA Challenger Series 2016. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 14. bis 20. November 2016 in der französischen Stadt Limoges statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Engie Open de Limoges 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb galten pro Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Engie Open de Limoges 2016 fand am 13. und 14. November 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Limoges